2 miejscowości w Polsce:
 Dębianki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Topólka
 Dębianki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Izbica Kujawska